Un  ou  (littéralement « récompense pour l'accomplissement d'une vie ») est un prix honorifique remis pour récompenser l'ensemble d'une carrière, l'ensemble d'une œuvre, dans un pays anglophone.

Cinéma 
 American Film Institute Life Achievement Awards remis au cours des American Film Institute Awards
 Screen Actors Guild Life Achievement Awards remis au cours des Screen Actors Guild Awards

 Empire Lifetime Achievement Awards remis au cours des Empire Awards
 Saturn Lifetime Achievement Awards remis au cours des Saturn Awards
BET Lifetime Achievement Award remis au cours des BET Awards
MTV Lifetime Achievement Award remis au cours des MTV Movie & TV Awards
 Lifetime Achievement Award des prix du cinéma européen remis au cours des prix du cinéma européen

Musique 

Grammy du couronnement d'une carrière remis au cours des Grammy Awards

Médecine 
 Lifetime Achievement Award de l'United European Gastroenterology

Littérature